Gypkens ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gypkens (1911–1975), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Martin Gypkens (* 1969), deutscher Filmregisseur